Калу има више значења:
 Калу (Вашингтон)
 Калу (Ајова)